Salome oder Salomé steht für:
 Salome (Name), weiblicher Vorname, auch als Nachname verbreitet; Namensträgerinnen und Namensträger siehe dort
 Salome, Tochter der Herodias
 Salome (Drama), Einakter von Oscar Wilde
 Salome (Oper), Oper von Richard Strauss
 Salomé (Mariotte), Oper von Antoine Mariotte
 Salome (1918), Film von J. Gordon Edwards
 Salome (1919), Film von Eugen Burg
 Salome (1923), Film von Charles Bryant
 Salome (1953), Film von William Dieterle
 Salome (1971), Fernsehfilm von Werner Schroeter
 Salomé (1978), Kurzfilm von Pedro Almodóvar
 Salomé (2002), Film von Carlos Saura
 Salome (Franz von Stuck), Gemälde von Franz von Stuck
 Damenorchester Salome, Band
 Traumtheater Salome, „Traumtheater“ von Harry Owens
 Salome (Software), freie CAE-Software für das Pre- und Post-Processing bei numerischen Simulationen
 Salome (Kartoffel), eine sehr früh reifende, festkochende Speisekartoffelsorte
 Salome (Rebsorte), moderne rote Rebsorte aus der Schweiz, siehe Liste von Rebsorten
 (562) Salome, Asteroid des Hauptgürtels

Orte: 
 Salome (Arizona), Ort in den USA 
 Salomé (Nord), eine Gemeinde in Frankreich

Siehe auch: